Benevola ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Benevola (Alabama), im Pickens County
 Benevola (Maryland), im Washington County